Туарегское восстание — название нескольких вооружённых конфликтов.
 Туарегское восстание (1916—1917)
 Туарегское восстание (1962—1964)
 Туарегское восстание (1990—1995)
 Туарегское восстание (2007—2009)
 Туарегское восстание (2012)